Anastasia Mayo (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 17 de abril de 1980) é uma ex-atriz pornográfica espanhola. Retirou-se do cinema pornô em 2011.

Prêmios e indicações 

 2004: FICEB: Prêmio Ninfa
 2004: Festival Erótico de Bruxelas: Melhor atriz pornô europeia

Obras

Los Placeres de Anastasia.

Ligações externas 

 
 
 

Atores pornográficos da Espanha
Naturais de L'Hospitalet de Llobregat